«Сингапурский Слинг» () — греческий фильм 1990 года режиссёра Никоса Николаидиса, снятый в жанре неонуар и чёрной комедии с элементами эротики.

Сюжет 
В поисках пропавшей возлюбленной детектив приходит в дом, где живёт безумная парочка — мать и дочь, развлекающиеся различными извращениями садо-мазохистского толка. Помимо этого они периодически убивают своих слуг и закапывают в саду. Дочь оказывается очень похожей на Лауру — ту девушку, которую как раз и ищет мужчина. Так как он тяжело ранен, то легко становится пленником в этом доме, его пытают, а затем используют в качестве секс-раба. Он ничего не говорит, в том числе не называет своего имени, но женщины вполне довольствуются записью в блокноте — Сингапурский Слинг. Так они и обращаются к своему пленнику.

Через несколько дней девушка, которой надоела материнская опека, сговаривается с Сингапурским Слингом, и они вдвоём убивают хозяйку дома. Сексуальные же игры продолжаются, однако во время их мужчина втыкает в «Лауру» не пенис, а острый нож. Истекающая кровью девушка делает в Сингапурского Слинга несколько выстрелов, после чего тот выходит из дома и падает в яму, которую сам же недавно и вырыл. Короче, все умерли.

В ролях 

 Детектив «Сингапурский Слинг» говорит, что ищет свою возлюбленную, которую зовут Лора Хант. Это является прямой отсылкой к классическому фильму-нуар «Лора» (1944) американского режиссёра Отто Преминджера.
 В фильме в качестве музыкального сопровождения используются композиции Гленна Миллера и Джули Лондон, а также классическая музыка Сергея Рахманинова.
 Как сказал в одном из своих интервью режиссёр Никос Николаидис: «Когда я снимал „Сингапурский Слинг“, то думал, что работаю над комедией с небольшими элементами древнегреческой трагедии. Впоследствии, когда некоторые американские и европейские критики охарактеризовали мою ленту, как „один из самых возмутительных фильмов всех времен“, я подумал, что со мной что-то не так. Но когда английские цензоры запретили прокат картины в британских кинотеатрах, я понял, что, в конечном счете, что-то не так со всеми нами».

Награды

Примечания

Ссылки 
 
 Film’s Page at the Director’s Official Website

Фильмы ужасов 1990 года
Фильмы ужасов Греции
Кинокомедии Греции
Фильмы на греческом языке
Фильмы Никоса Николаидиса
Эротические фильмы
Фильмы о серийных убийцах
Неонуар
Фильмы об инцесте
Фильмы ЛГБТ-тематики Греции